Погорельский — фамилия.

Известные носители:
 Погорельский, Антоний (псевдоним; настоящее имя — Алексей Алексеевич Перовский; 1787—1836) — русский писатель.
 Погорельский, Иван Васильевич (1910—2001) — советский историк.
 Погорельский, Платон Николаевич (1800—1852) — педагог-математик.
 Погорельский, Юрий Михайлович (1933—2008) — советский драматург и журналист, поэт-песенник.
 Погорельский, Павел Васильевич (1899-1955) — экономист и историк народного хозяйства среднеазиатских республик, Кавказа, Монголии, востоковед, доктор экономических наук, профессор.